Amphion (slovensko amfion) je lahko:
 HMS Amphion - plovilo/a Kraljeve vojne mornarice
 USS Amphion - plovilo/a Vojne mornarice ZDA
 Amphion, sin Zevsa in Antiope in brat dvojček Zethusa. Skupaj so znani kot graditelji Teb. Amphion poročen z Niobo, se ubije po izgubi žene in otrok ( Niobidov) na rokah Apolona in Artemide. Diodor Sicilski kliče Clorido kot njegovo hči, vendar so drugi prepoznali, da je njen oče drug Amphion, vladar Minijcev Orchomenus.